Головли — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Головли — деревня в Дятловском районе Гродненской области.

Украина 
 Головли — село в Славутском районе Хмельницкой области.